Brotas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Brotas (ort), São Paulo, 
 Brotas (kommun), São Paulo,

Portugal 

 Brotas (freguesia), Évora, Mora, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar